Alexandre Debelle – pittore, disegnatore e litografo francese
 Jean-François Joseph Debelle – generale francese
 Mike Debelle – giocatore di badminton canadese
 Speech Debelle – rapper britannica